— японская visual kei-рок-группа. Ключевым элементом её творчества является то, что в действительности при создании музыки и лирики работает лишь вокалист группы Кирюин Сё, а остальные участники разыгрывают комедийные сценки и пародии. Ввиду этого, группа в основном известна своими сценическими выступлениями. Продав 9 альбомов и 12 синглов, Golden Bomber является на данный момент одной из самых популярных вижуал кэй-групп вместе с The Gazette и SuG. Музыканты отыграли концерты во всех префектурах страны и всегда билеты на их концерт продаются до последнего. Лирика и образы группы в основном посвящены пародиям на клише visual kei и азиатской музыки в целом. Свой стиль они называют Гипер-Гига-Гибрид-Супер-Субкультурный-Визуальный Рок.

Музыкальное сотрудничество 
Для записи песен Golden Bomber часто приглашают своих знакомых музыкантов. С ними уже поработали Leda из Deluhi, Сёко Накагава, Икуо, Сюсэ из La'cryma Christi и другие. А также регулярно участники группы выступают на «Halloween Party», хеллоуинской вечеринке организованной HYDE.

Состав 
 Кирюин Сё (родился 20 июня 1984 года в Токио) вокалист и лидер группы, Сё автор текстов и музыки всех песен. Он часто пародирует манеру исполнения разных японских вокалистов. Является мультиинструменталистом. Начиная с 5 января 2011 года ведёт радиопередачу All Night Nippon по понедельникам.
 Кян Ютака (родился 15 марта 1985 года в Токио) гитарист и автор сценических выступлений группы. Ютака единственный инструменталист группы который иногда действительно играет на гитаре. Он владеет инструментом, но в основном группа приглашает знакомых музыкантов для записи музыки.
 Утахироба Дзюн (родился 30 августа 1985 в Тибе) бас-гитарист группы. Он фанат вижуал-кея, называет себя гя-о, является поклонником Рёхея из Megamasso и посвятил ему свою дипломную работу. Дзюн окончил литературный факультет Nihon Daigaku, ведёт колонку о музыкантах в журнале TVnavi..
 Дарвиш Кэндзи (родился 28 ноября 1980 года в Фукуоке) — барабанщик группы, заменил в 2009 году прошлого барабанщика ушедшего из группы по личным вопросам. В реальности он поёт и играет на гитаре. Его блог был издан в виде книги.

Дискография

Синглы

Альбомы

Сборники лучшего

Клипы 
 . Memeshikute (女々しくて)
 . Mou Bandoman ni Koi Nante Shinai (もうバンドマンに恋なんてしない)
 . Mata Kimi ni Bangou wo Kikenakatta (また君に番号を聞けなかった). 3 versions
 . Boku Quest (僕クエスト). 3 versions
 . Memeshikute (女々しくて) from Memeshikute/Nemutakute single. 2 versions
 . Yowasete Mojito (酔わせてモヒート)
 . Ii Hito　（いい人）
 . Sayonara Fuyumi　（さよなら冬美）
 . Chéng lóng hěn kù (成龍很酷)

DVD

Ограниченные издания

Участие в сборниках 
 Tribute to Murakami (2007) Omnibus Release
 Featured song: Ikiteita Murakami
 Zany Zap Complex (22nd July 2009) Omnibus Release
 Featured songs: Sick Lady Tabun…/TSUNAMI no Johnny/Motokare Korosu
 NEO VOLTAGE(26th May 2010) Omnibus Release
 Featured song：†Za・VKei-ppoi Kyoku†

Песни без CD 
 Suppin (スッピン, «Without make-up»)
 Is featured on «Gyaru Punch DE Batan Q» DVD which is now out of production.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Группа на JaME Russia

Visual kei
Рок-группы Японии
Пародисты
Группы камеди-рока
Исполнители Atlantic Records
Группы альтернативного рока